

Geografia

Germania 
 Ormont – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Ormont-Dessous – comune nel distretto di Aigle (Canton Vaud)
 Ormont-Dessus – comune nel distretto di Aigle (Canton Vaud)